Complot 365 - een Australische twaalfdelige boekenserie van Gabrielle Lord
Conspiracy 365 (televisieserie) - een Australische twaalfdelige televisieserie gebaseerd op de boekenserie